Rozvod může označovat

právo
 rozvod – právní akt ukončení manželství

v technice obecně
 technický systém distribuce energií či surovin z místa její výroby či těžby do místa její spotřeby (neboli energovod či produktovod)
 elektrický rozvod – rozvod elektřiny, tedy rozvod elektrické energie z míst její výroby do míst její spotřeby, elektrická přenosová a distribuční soustava (neboli elektrovod)
 rozvod plynu – rozvod plynu z míst jeho výroby či těžby do míst jeho spotřeby (neboli plynovod)
 rozvod vody respektive vodovodní rozvod – rozvod vody z míst její přírodní akumulace do míst její spotřeby (neboli vodovod)
 rozvod páry – rozvod páry z míst její výroby do míst její spotřeby (neboli parovod či obecněji teplovod)

v technice speciálně
 ventilový rozvod – rozvod hnací síly u spalovacího motoru pro naprosto přesný pohyb motorových ventilů (např. OHV, OHC apod.)
 nesouměrný rozvod – speciální mechanismus pro pohyb pístů ve spalovacím zážehovém motoru
 lokomotivní rozvody
 pilový rozvod – slangovým výrazem šraňk, je střídavé rozevření zubů na pile (např. lichých zubů vlevo a sudých zubů vpravo apod.)

filmy
Rozvod po francouzsku – americko-francouzský film z roku 2003
Rozvod po italsku – italský film z roku 1961
Když rozvod, tak rozvod – český film z roku 1983
Rozvod paní Evy – československý film z roku 1937
Rozvod s překážkami – německý televizní film z roku 2001